Der Ohio State Treasurer gehört zu den konstitutionellen Ämtern des Staates Ohio. Zu den Aufgaben des State Treasurers gehören die Erhebung und Sicherung von Steuergeldern und Gebühren sowie die Verwaltung von staatlichen Investitionen.

Die Treasury befand sich von 1861 bis 1974 im Ohio Statehouse, als diese in das Rhodes State Office Tower verlegt wurde. Die ursprünglichen Räumlichkeiten der Behörde im Ohio Statehouse wurden in den Originalzustand des 19. Jahrhunderts zurückversetzt und werden heute für zeremonielle Zwecke eingesetzt.

Bevor Ohio ein Bundesstaat wurde, fungierte John Armstron von 1796 bis 1803 als Treasurer-General vom Nordwestterritorium. Seine Ernennung erfolgte durch den US-Kongress. Unter der ersten Verfassung von Ohio wurde der State Treasurer von Ohio zwischen 1803 und 1851 durch die State Legislature ernannt. Als Folge der zweiten Verfassung von Ohio wird der State Treasurer von Ohio seit 1852 durch die Bevölkerung von Ohio in sein Amt gewählt.

Liste der Ohio State Treasurers

Einzelnachweise

Literatur 
 Smith, Joseph P, ed.: History of the Republican Party in Ohio, Band 1, Chicago: the Lewis Publishing Company, 1898
 Bell, William, Jr.: Annual report of the Secretary of State to the Governor and General Assembly for the year 1875 ..., Ohio Secretary of State, 1876
 Powell, Thomas Edward, ed.: The Democratic party of the state of Ohio: a comprehensive history, Band 1, The Ohio Publishing Company, 1913

Weblinks 
 Treasurers of State of the State of Ohio: 1796 - Present
 Website of Ohio State Treasurer

!
Politik (Ohio)